Agnes av Akvitanien kan syfta på:
 Agnes av Akvitanien (drottning av Kastilien) (död cirka 1078), gift med Alfons VI av León och Kastilien
 Agnes av Akvitanien (grevinna av Savojen) (död cirka 1097), gift med Peter I av Savojen
 Agnes av Akvitanien (drottning av Aragonien och Navarra) (1072–1097), gift med Peter I av Aragonien
 Agnes av Akvitanien (drottning av Aragonien) (cirka 1105–cirka 1159), gift med Amalrik V av Thouars och Ramiro II av Aragonien